Аллентштайг () — город  в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Цветль.  . Официальный код  —  3 25 01.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Андреас Крамер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 12 мест.
 Партия PRO занимает 5 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 Партия MIT занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии